Parra kan som auktorsförkortning betyda:

 Luis E. Parra
 J. Parra

Robotskapade auktorsförkortningar